Кизвил има више значења:
 Кизвил (Џорџија)
 Кизвил (Вирџинија)